Tretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tretjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun 
Tretjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Tretjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Tretjärnarna, Västmanland, sjö i Köpings kommun, 
Tretjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Tretjärnarna (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Tretjärnarna (Idre socken, Dalarna, 688879-134072), sjö i Älvdalens kommun, 
Tretjärnarna (Idre socken, Dalarna, 688895-134066), sjö i Älvdalens kommun, 
Tretjärnarna (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Tretjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Tretjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (19 ha)
Tretjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Tretjärnarna (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Tretjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 712314-148078), sjö i Strömsunds kommun, 
Tretjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 712314-148090), sjö i Strömsunds kommun, 
Tretjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 712346-148095), sjö i Strömsunds kommun, 
Tretjärnarna (Föllinge socken, Jämtland, 708198-141884), sjö i Krokoms kommun,  (9,18 ha)
Tretjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 708203-141819), sjö i Krokoms kommun,  (5,63 ha)
Tretjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 708204-141795), sjö i Krokoms kommun, 
Tretjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 709219-143134), sjö i Krokoms kommun, 
Tretjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 709226-143204), sjö i Krokoms kommun, 
Tretjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706321-138618), sjö i Krokoms kommun,  (2,9 ha)
Tretjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706377-138670), sjö i Krokoms kommun, 
Tretjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706381-138693), sjö i Krokoms kommun, 
Tretjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tretjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 709220-165369), sjö i Bjurholms kommun, 
Tretjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 709256-165377), sjö i Bjurholms kommun, 
Tretjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 709274-165404), sjö i Bjurholms kommun, 
Tretjärnarna (Gideå socken, Ångermanland, 705698-164726), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,9 ha)
Tretjärnarna (Gideå socken, Ångermanland, 705721-164735), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tretjärnarna (Nätra socken, Ångermanland, 700717-162177), sjö i Kramfors kommun och Örnsköldsviks kommun,  (8,96 ha)
Tretjärnarna (Nätra socken, Ångermanland, 700729-162227), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tretjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten, 717742-168405), sjö i Skellefteå kommun, 
Tretjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten, 717755-168374), sjö i Skellefteå kommun, 
Tretjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten, 717780-168361), sjö i Skellefteå kommun, 
Tretjärnarna (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Tretjärnarna (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Tretjärnarna (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Tretjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720679-152480), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tretjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720702-152497), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tretjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720705-152490), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tretjärnarna (Åsele socken, Lappland, 710383-157650), sjö i Åsele kommun, 
Tretjärnarna (Åsele socken, Lappland, 710395-157680), sjö i Åsele kommun, 
Tretjärnarna (Åsele socken, Lappland, 710410-157665), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn